Zidani Most (gmina Laško)
 Zidani Most (gmina Trebnje)